Stanisław Styrczula (ur. 1894, zm. 1940) – podpułkownik dyplomowany zamordowany w Charkowie
 Stanisław Styrczula (ur. 1926) – polski biathlonista, olimpijczyk
 Stanisław Styrczula (ur. 1973) – polski skoczek narciarski